Венс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст.  . Официальный код  —  7 02 24.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Маркус Хельбок (АНП).

Ссылки
 Официальная страница

Примечания 

Города Тироля